Финалисасьон 2017 () — 86-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2017 на rsssf.com

2017
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2017 году